Furtgraben ist ein Gewässernamen:

 Furtgraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Oberhegenau in Markt Colmberg im  Landkreis Ansbach, Bayern
 Furtgraben, anderer Name des Noßbachs, der bei Lannesdorf in Bonn, Nordrhein-Westfalen, von rechts in den Wittgesbach mündet